AEC Regent III RT — двухэтажный автобус производившийся Associated Equipment Company и London Transport. Был стандартным красным лондонским автобусом в 1950-х годах. Являлся вариацией AEC Regent III.

Прототип 
Прототип (London Transport RT 1) был построен в 1938 году с двигателем объёмом 8,8 литра производителя AEC (временный вариант, пока не стали выпускать двигатель на 9,6 литра) и с пневматической преселективной коробкой передач. Найденная удовлетворительная замена британского производства немецкому воздушному компрессору, купленному у компании Бош, должна была вызвать проблемы у AEC, как только началась война. Шасси прототипа вышли в эксплуатацию под видом старого автомобиля. На корпуса автобусов ставили бывшие в употреблении лестницы, которые начиная с 1931 года эксплуатировались на  (парковый номер TD 111). Таким образом автобусы RT 1 начали эксплуатироваться в июле 1938 года под наименованием ST 1140, хотя они не были похожи на стандартное транспортное средство. Они находились в эксплуатации по декабрь 1938.

В то время как испытывались шасси, на лондонском транспортном заводе Chiswick были построены новые корпуса автобусов. Они состояли из четырёх отсеков и напоминали корпус Roe, представленные в 1937 году на коммерческом автосалоне, хотя и создавали общее впечатление современного дизайна и функционала. Этот корпус заменил старые RT 1 и автобусы снова вступили в строй в 1939 году.

Довоенное производство автобусов 
London Transport заказал 338 (позднее заказ уменьшился до 150) шасси, которые находились в производстве в момент начала войны в сентябре 1939 года. Последняя из партий, RT 151, не прибыла в London Transport к январю 1942 года. Единственные шасси типа RT, построенные до окончания войны, предназначались в Глазго и первоначально — для выставки на коммерческом автосалоне в 1939 году, открытие которого было отменено из-за начала войны. Эти шасси отличались от довоенных лондонских образцов тем, что корпус был построен компанией Weymann, хотя кабина была очень похожа на кабины лондонских автобусов.

Послевоенное производство автобусов

Knight Bus 
Три модели автобусов серии RT (RT2240, RT3882 и RT4497) были перестроены в трёхэтажные автобусы (известные как «Ночной рыцарь») для фильма из серии «Гарри Поттер» — «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Примечания

Ссылки 

 История серии автобусов RT 
 Не Лондонские автобусы RT's 

Автобусы
Двухэтажные автобусы
Regent III RT
Автобусы по алфавиту